Башмако́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Пензенской области России. Административный центр — посёлок городского типа Башмаково.

География 
Башмаковский район находится в центре европейской части России на Приволжской возвышенности, в 169 км к западу от областного центра города Пензы и на расстоянии 541 км от Москвы. По своему географическому положению входит в зону лесостепи, в первый агроклиматический район повышенного увлажнения с коэффициентом 1,1. Через поселок протекает река Ширка, правый приток реки Поим. При поездке по железной дороге станция Башмаково удобна тем, что отсюда можно легко доехать автобусом до г. Белинский, где находится музей-усадьба В. Г. Белинского и до с. Лермонтово Белинского района в музей-усадьбу «Тарханы». 

Характерной особенностью гидрографической сети является то, что район лежит между Волжским и Донским бассейнами. Река Орьев относится к Волжскому бассейну, а река Поим и ее притоки – к Донскому, и являются речками типично степного характера.

Часовой пояс  
Башмаковский район находится в часовой зоне МСК (московское время). Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +3:00

Климат 
Климат Башмаковского района, как и всей Пензенской области, умеренно-континентальный, зима умеренно холодная и длительная, длится с начала ноября по конец марта. Лето тёплое, длится с конца мая по начало сентября, Самые низкие температуры отмечены - 43, а самые высокие +38. Климат поселка Башмаково близок к московскому, но континентальность выше, а осадков выпадает меньше. Годовая сумма осадков в среднем 500 мм.

Продолжительность дня 21 декабря — 7 часов 32 минуты, 21 июня — 16 часов 57 минут.

Флора и растительность 
Территория Башм. р-на представляет собой типичную лесостепную географическую зону средних широт восточной половины Европейской равнины. Значительные площади района занимают выщелоченные чернозёмы.

Северная часть района более возвышена, сильно изрезана оврагами и балками. Здесь сосредоточены основные лесные массивы. Под лесом занято 4618 гектаров. Южная часть района по абсолютным отметкам несколько ниже, с более спокойным рельефом, но тоже расчленена речной и овражной сетью. Здесь естественные сенокосы, пастбища, их площади значительны.

Территория района составляет два основных компонента - лес и степь.

Лесная растительность представлена в виде относительно небольших разрозненных участков и просто небольших колков сохраненных по склонам оврагов и балок. Основные лесные площади занимают лиственные виды деревьев и кустарников.

Леса с ясно выраженной ярусностью. Деревья первой величины: Дуб черешчатый, Вяз, Липа, Береза повислая, Клен широколистный, Осина, Ольха черная. Сохранились Ясень и Ильм горный (Казенный, Средний, Самарский, и Водокаченский леса.)

Деревья второй величины: Яблоня лесная, Черемуха, Рябина, Крушины, Неклена, Ивы козьей.

Кустарниковый ярус состоит из Лещины, Бузины красной, Жимолости татарской, Калины, Барбариса, Бересклета бородавчатого, Малины, Ежевики сизой и редко встречающей Костяники. Четвертый ярус представлен папоротниками и травами.

Хвойные породы, представленные в виде искусственных насаждений. Они состоят из Ели обыкновенной, Сосны обыкновенной, Лиственницы и Пихты. В искусственных насаждениях встречаются: Тополь белый, Клен ясенелистный. Площади пахотных земель района разделены полезащитными полосами. Они состоят из Дуба, Ясеня, Яблони лесной, Вяза, Клёна ясенелистного, Березы повислой, Сосны обыкновенной, Лиственницы, Терна, Жимолости татарской.

Злаковую основу составляют такие виды как: Ковыль перистый тонколистный, Типчак, Овсяницы, Мятлик узколистный, Кострец береговой, Вейник наземный.

Из Двудольной растительности: Ракитник русский, Зверобой продырявленный, Крестовник Якова Колокольчик крупнолистный, Цикорий обыкновенный, Козлобородник сомнительный, Василёк шероховатый и др. По балкам ещё, но очень редко встречаются: Вишня степная, миндаль низкий.

        Редкую растительность представляет «Екатерининская балка» расположенная восточнее с. Знаменское в семи километрах. Здесь произрастают редкие растения Пензенской области: Ирис безлистный, Адонис весенний, Ветреница лесная, Купальница, Мытник Кауфмана, Вишня степная.

Особый интерес, несомненно, представляет Миндаль низкий, который занесен в Красную книгу России.

Редкие и охраняемые растения Башмаковского района.

Сем. Астровые: Козелец Пурпуровый, Козелец Крымский, Василек Русский, Василек Сумской, Наголоватка Васильковая, Полынь Армянская;

Сем. Бобовые: Остролодочник Волосистый.

Сем. Валериановые: Валериана Русская.

Сем. Первоцветные: Проломник Северный, Проломник Нитевидный (Песчаная дюна близ д. Малая Ушинка).

Сем. Горечавковые: Горечавка крестовидная.

Сем. Ластовневые: Ластовень Степной. (Екатерининская балка);

Сем. Норичниковые: Вероника Жакена (Песчаная дюна, д. М. Ушинка)

Сем. Дымянковые: Хохлатка Маршалла (Махаева роща).

Сем. Ирисовые: Ирис Безлистный, Ирис болотный (Берег реки Нокса д. Рязановка).

Сем. Кувшинковые: Кувшинка Чисто белая, (Р. Буртас, с. Знаменское).

Сем. Лилейные: Рябчик Шахматовидный (Пойма реки Буртас с. Знаменское).

Сем. Лютиковые: Адонис Весенний, Ветреница Лесная.

Сем. Мятликовые: Ковыль Перистый, Ковыль Узколистный, Трищетинник Сибирский.

Сем. Орхидные: Любка Двулистная, Пальчатокоренник Мясокрасный (Луг д. Самариха).

Сем. Розоцветные: Лапчатка Белая, Спирея Городчатая (Песчаная дюна д. М. Ушинка),

Миндаль Низкий (Екатерининская балка).

Официальные символы Башмаковского района 
Утвержден решением Комитета местного самоуправления р.п. Башмаково (#177-33/IV) от 21 ноября 2006 года.

Номер в Геральдическом регистре РФ: 27

Герб Башмаковского района Пензенской области.

Геральдическое описание герба Башмаковского района.

«В червлёном поле на положенном в оконечности вогнутом составном чёрно-серебряном узком поясе - золотой обернувшийся лев, держащий в правой передней лапе стрелу того же металла»

Обоснование символики герба Башмаковского района.

Герб Башмаковского района отражает исторические, культурные и экономические особенности района. Своим появлением и развитием Башмаково обязано строительству железной дороги Москва-Сызрань, начатому в 1861 году. По первоначальному плану железная дорога должна была проходить в стороне, но крупный помещик Эспехо добился того, что железнодорожное полотно провели на границе его земель. Станция была построена между деревнями Михайловка и Колесовка, объединив их в один населённый пункт. В 1875 году станция Михайловка была переименована в Башмаково, в честь инженера С. Д. Башмакова, который осуществлял строительство. Золотой лев, держащий стрелу из герба рода Башмаковых напоминает о роли С. Д. Башмакова в истории района.

Геральдическая фигура - вогнутый пояс, составленный из серебряных и чёрных частей, символизирует железнодорожное полотно и аллегорически показывает, что экономика современного Башмаковского района опирается на развитую транспортную сеть. По территории района проходит Куйбышевская железная дорога, связывающая район с областным центром, столицей России и другими регионами; ряд автомобильных трасс регионального значения.

Золото - символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет - символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Чёрный цвет - символ скромности, мудрости, вечности бытия. 

Флаг Башмаковского района Пензенской области

Описание флага

 «Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края, на расстоянии в 1/11 ширины полотнища от края, полосу в 1/9 полотнища, состоящую из 5 черных и 4 белых частей, и в центре - изображение обернувшегося желтого льва с белой стрелой в передних лапах, задними лапами опирающегося на составную полосу».

Обоснование символики флага Башмаковского района.

Флаг Башмаковского района разработан на основе герба, который отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Полоса, составленная из белых и чёрных частей, символизирует железнодорожное полотно и аллегорически показывает, что экономика современного Башмаковского района опирается на развитую транспортную сеть. По территории района проходит Куйбышевская железная дорога, связывающая район с областным центром, столицей России и другими регионами; ряд автомобильных трасс регионального значения.

Жёлтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет - символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Чёрный цвет - символ скромности, мудрости, вечности бытия

История 
Башмаковский район образован 16 июля 1928 года в составе Пензенского округа Средне-Волжской области.

С 1929 по 1935 годы район в составе Средневолжского (Куйбышевского) края, с 1936 по 1937 годы — в Куйбышевской области. 27 ноября 1937 года район включён в состав Тамбовской области. В феврале 1939 года передан из Тамбовской области в состав вновь образованной Пензенской области.

В апреле 1959 года в состав района включена территория упразднённого Соседского района.

В 1963—1965 годах в состав района входила территория упразднённого Пачелмского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Башмаково) проживают  % населения района.

 Национальный состав
,  (мордва, татары, украинцы, немцы, евреи и другие).

Религия 
В настоящее время в Башмаковском районе христианская и исламская культуры успешно сосуществуют друг с другом.  Большинство населения исповедует христианство, приверженцы остальных вероисповеданий немногочисленны.

На территории района действует восемь православных церквей.

Административное деление 
В Башмаковский район как административно-территориальное образование входят 1 рабочий посёлок (пгт) и 9 сельсоветов.

В муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений.

Законом Пензенской области от 15 мая 2019 года № 3326-ЗПО, вступившим в силу 25 мая 2019 года, преобразованы путём их объединения во вновь образованные муниципальные образования:
 Алексеевский сельсовет и Починковский сельсовет — в Алексеевский сельсовет;
 Знаменский сельсовет и Сосновский сельсовет — в Знаменский сельсовет;
 Соседский сельсовет и Соломинский сельсовет — в Соседский сельсовет.

Населённые пункты 
В Башмаковском районе 60 населённых пунктов.

 упразднённые населённые пункты

 Александровка
 Берёзовка
 Воскресеновка
 Заовражный
 Милашка

 Новокрасивский
 Покровское
 Починки
 Росташи
 Топкино
 Ульяновка

Известные жители 
 · Байков Семен Григорьевич 1914 - 1942 - Герой Советского Союза  • Боронин Никифор Данилович 1901 - 1944 - Герой Советского Союза  • Дадаев Степан Павлович 1902 - 1945 - Герой Советского Союза  • Дунаев Михаил Никитович 1923 - 1945 - Герой Советского Союза  • Захаров Василий Григорьевич 1916 - 1942 - Герой Советского Союза  • Дунаев Михаил Никитович 1923-1945 — Герой Советского Союза.  • Максин Ксенофонт Павлович 1911 - 1943 - Герой Советского Союза  •Мохов Константин Григорьевич 1923 - 1945 - Герой Советского Союза  • Стрижков, Матвей Петрович (1914—1989) — Герой Советского Союза.  • Видов Ферапонт Никифорович (1922 г.р.) - кавалер Ордена Славы трех степеней  • Алехин Александр Александрович (1892 - 1946) - шахматист, 4-й в истории шахмат чемпион мира, мировой рекордсмен по игре в "слепую", шахматный теоретик, литератор, доктор права. 
 Пономарев Михаил Николаевич (1954 г.р.) - член     Совета Федерации Федерального Собрания РФ, зам. председателя Комитета по экономической политике.  • Фирюлин Иван Иванович (1954 г.р.) - депутат Государственной Думы РФ (2016 г.)   • Воеводин Алексей Николаевич (1970 г.р.) - бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах (2004 г.)  Поляков, Александр Филатович     (1908—1942) — советский писатель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Статья на сайте «Пензенская область: города, веси, люди…»
 На портале «Суслоны»